Nuijasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuijasaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Nuijasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar